Bela Peč je lahko:
 Bela Peč, naselje v Občini Kamnik
 Bela Peč (1583 m), vrh s plezališčem na južnem pobočju Konjščice v dolini Lomščice nasproti severne stene Storžiča
 Bela Peč ali Fužine, naselje v Občini Trbiž, med Ratečami oz. slovensko mejo in Trbižem v Italiji
 Bela Peč, Monte Bila Pec, gora v Italiji (2164 m)
 Sedlo Bela peč (Sella Bila Pec) s plezališčem v Italiji
 Bela peč (1421m) nad Bistro